Genesis — двенадцатый студийный альбом британской прогрок-группы Genesis, выпущенный 3 октября 1983 года. Сами участники группы называют его Mama.

С альбома было выпущено пять синглов, один из которых, «Mama», достиг четвёртой строчки в британских чартах — наивысшая на тот момент позиция для Genesis. Альбом оказался коммерчески успешным, заняв первую строку в чартах Великобритании и разойдясь четырёхмилионным тиражом в США.

В 2007 году альбом был пересведён в стерео- и 5.1-форматах и включён в бокс-сет Genesis 1983–1998.

О композициях 

По словам Фила Коллинза, «когда композицию „Mama“ впервые услышал менеджер Genesis, он посчитал, что в ней речь идёт об аборте и повествование ведётся от лица ребёнка, умоляющего мать дать ему шанс. Фактически эта лирика присутствует в песне, но основная тематика „Mama“ — о матери, заставшей своего сына с 45-летней проституткой. Ему фантастически хорошо с ней и он питает к ней нежные чувства, но не понимает, почему она не интересуется им; для неё он — особенный, но отношения определённо не могут пойти дальше. Так что песня со зловещим подтекстом». Сопродюсер альбома Хью Пэдхам в DVD The Genesis Songbook утверждает, что смех Коллинза вдохновлён аналогичным приёмом в треке «The Message» пионера рэп-музыки Grandmaster Flash.

«That’s All» была создана на основе ударного проигрыша Коллинза, посвящённого The Beatles (и сыгранного в стиле Ринго Старра, одного из источников его вдохновения).

Композиция «Just a Job to Do» была позднее использована в качестве музыкальной темы детективной драмы «The Insiders», выпущенной каналом ABC в 1985 году.

Список композиций

Хит-парады 

Альбом стал четырежды платиновым в США.

Участники записи 
 Фил, Коллинз — вокал, барабаны, ударные
 Майк Резерфорд — гитара, бас-гитара, бэк-вокал
 Тони Бэнкс — клавишные, бэк-вокал
 Дэвид Хенцхел — бэк-вокал

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Альбомы Genesis
Альбомы на английском языке
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Charisma Records
Альбомы Vertigo Records
Альбомы Virgin Records
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на SACD
Альбомы, спродюсированные Хью Пэдхамом
Поп-рок-альбомы